Alviani ist der Familienname folgender Personen:

 Getulio Alviani (1939–2018), italienischer Künstler der Op-Art und Kinetik
 Henry A. Alviani (* 1949), US-amerikanischer Komponist, Chorleiter und Musikpädagoge